АНТК — авиационный научно-технический комплекс; может относиться к:
 АНТК имени О. К. Антонова
 АНТК «МиГ»
 АНТК имени А. Н. Туполева

См. также 
 Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева